Овал может означать:

 Овал ― плоская замкнутая выпуклая C²-гладкая кривая.
 Овал — элемент шрифта.

Люди
 Овал — библейский персонаж, восьмой сын Иоктана, сына Евера, родоначальник иоктанийских арабов ().

Прочее
 «Овал» — футбольный стадион в столице Северной Ирландии, Белфасте.

См. также 
 Овал Декарта
 Овал Кассини
 Овал Линготто